Velika nagrada Portugalske 1989 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1989. Odvijala se je 24. septembra 1989.

Rezultati

Kvalifikacije

Predkvalifikacije

Kvalifikacije

Dirka 

|-
! 1
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 71
| 1:36:48,546
| 2
| 9
|-
! 2
| 2
|  Alain Prost
| McLaren-Honda
| 71
| + 32,637 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 36
|  Stefan Johansson
| Onyx-Ford
| 71
| + 55,325 s
| 12
| 4
|-
! 4
| 19
|  Alessandro Nannini
| Benetton-Ford
| 71
| + 1:22,369
| 13
| 3
|-
! 5
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 70
| +1 krog
| 5
| 2
|-
! 6
| 3
|  Jonathan Palmer
| Tyrrell-Ford
| 70
| +1 krog
| 18
| 1
|-
! 7
| 12
|  Satoru Nakadžima
| Lotus-Judd
| 70
| +1 krog
| 25
|  
|-
! 8
| 7
|  Martin Brundle
| Brabham-Judd
| 70
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 9
| 30
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Lamborghini
| 70
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 10
| 15
|  Maurício Gugelmin
| March-Judd
| 69
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 11
| 29
|  Michele Alboreto
| Larrousse-Lamborghini
| 69
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 12
| 24
|  Luis Perez-Sala
| Minardi-Ford
| 69
| +2 kroga
| 9
|  
|-
! 13
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Ford
| 69
| +2 kroga
| 23
|  
|-
! 14
| 8
|  Stefano Modena
| Brabham-Judd
| 69
| +2 kroga
| 11
|  
|-
! Ods
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 60
| Pregrevanje
| 6
|  
|-
! Ods
| 5
|  Thierry Boutsen
| Williams-Renault
| 60
| Pregrevanje
| 8
|  
|-
! Ods
| 1
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 48
| Trčenje
| 1
|  
|-
! DSQ
| 27
|  Nigel Mansell
| Ferrari
| 48
| Diskvalifikacija
| 3
|  
|-
! Ods
| 9
|  Derek Warwick
| Arrows-Ford
| 37
| Trčenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 11
|  Nelson Piquet
| Lotus-Judd
| 33
| Trčenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 21
|  Alex Caffi
| Dallara-Ford
| 33
| Trčenje
| 7
|  
|-
! Ods
| 20
|  Emanuele Pirro
| Benetton-Ford
| 29
| Vzmetenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ivan Capelli
| March-Judd
| 25
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 10
|  Eddie Cheever
| Arrows-Ford
| 24
| Zavrten
| 26
|  
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Dallara-Ford
| 17
| El. sistem
| 19
|  
|-
! Ods
| 31
|  Roberto Moreno
| Coloni-Ford
| 11
| El. sistem
| 15
|  
|-
! DNQ
| 4
|  Johnny Herbert
| Tyrrell-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 26
|  Olivier Grouillard
| Ligier-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 39
|  Pierre-Henri Raphanel
| Rial-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 38
|  Christian Danner
| Rial-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 41
|  Yannick Dalmas
| AGS-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 37
|  Jyrki Järvilehto
| Onyx-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 18
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 33
|  Oscar Larrauri
| Euro Brun-Judd
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 40
|  Gabriele Tarquini
| AGS-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 17
|  Nicola Larini
| Osella-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 35
|  Aguri Suzuki
| Zakspeed-Yamaha
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 34
|  Bernd Schneider
| Zakspeed-Yamaha
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 32
|  Enrico Bertaggia
| Coloni-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Nigel Mansell je dobil črno zastavo zaradi vzratne vožnje v boksih, po tem ko je zapeljal mimo svoje garaže.
Mansell je kljub temu poskusil prehiteti Ayrtona Senno, ki so mu iz boksov sporočili naj spusti Mansella naprej, toda kljub temu ga je zaprl, tako da sta trčila in oba končala v pesku. Senna je s tem izgubil vse realne možnosti za naslov.

Formula 1 sezona 1989
1989